Loxococcus est un genre de plantes de la famille des Arecaceae (Palmiers) comprenant une seule espèce Loxococcus rupicola, originaire du Sri Lanka.

Classification 
 Sous-famille des Arecoideae
 Tribu des Areceae

Espèces 
 Loxococcus rupicola

Liens externes 
 
 

Areceae
Genre d'Arecaceae (nom scientifique)
Genre d'Arecaceae monotypique